Výraz Nar se vyskytuje v různých významech

 „Nar“ – jeden z názvů pro velbloudího křížence. Tento výraz se často vyskytuje v českých křížovkách, ale obecně se používají častěji výrazy „turkoman“ nebo „tulu“.
 Nár – jeden z trpaslíků ve Středozemi J. R. R. Tolkiena

jako zeměpisný název
 Nar (Severní Osetie-Alanie) – vesnice v Severní Osetii-Alanii v Rusku
 Nar (Nepál) – vesnice v severním Nepálu
 River Nar – řeka v Anglii v hrabství Norfolk
 När – vesnice na švédském ostrově Gotland

Jako zkratka „NAR“ se tento výraz vyskytuje v řadě názvů firem a organizací.